Nuno Borges e Francisco Cabral erano i detentori del titolo e lo hanno difeso con successo battendo in finale Piotr Matuszewski e David Pichler con il punteggio di 6–4, 7–5.

Teste di serie 

  Alexander Erler /  David Vega Hernández (quarti di finale, ritirati)
  Sadio Doumbia /  Fabien Reboul (semifinale)

  Andrej Martin /  Gonçalo Oliveira (quarti di finale) 
  Marco Bortolotti /  Sergio Martos Gornés (primo turno)

Wildcard 

  Francisco Rocha /  Henrique Rocha (primo turno)
  Jaime Faria /  Miguel Gomes (primo turno)

  Fábio Coelho /  Gonçalo Falcão (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Maia Challenger II 2021